Música:
 The Killers (grup), grup de rock indie
 Killers, àlbum del grup Iron Maiden
 Cinema: 
 The Killers (pel·lícula), pel·lícula de 1946 dirigida per Robert Siodmak
 The Killers, títol original d'El codi dels assassins, pel·lícula de 1964 dirigida per Donald Siegel